Józef Epstein (1795-1875) – bankier warszawski pochodzenia żydowskiego, filantrop
 Józef Epstein (1911-1944) – francuski komunista i działacz ruchu oporu